Бадуарий (, ; умер в 577, Византия) — византийский полководец и государственный деятель, аристократ, зять византийского императора Юстина II (годы правления 565—578). Возможно, занимал должность префекта Италии с 574 по 577 год. В начале царствования императора рассматривался как потенциальный наследник.

Биография 
О Бадуарии упоминается в сочинениях нескольких раннесредневековых авторов, в том числе, в трудах Кориппа, Иоанна Бикларийского, Феофилакта Симокатты и Феофана Исповедника.

Бадуарий, возможно, приходился сыном или внуком  дуксу Малой Скифии в 528 году. Был женат на дочери императора Юстина II Аравии. В день своего восшествия на престол 14 ноября 565 года тесть пожаловал Бадуарию титул куропалата. До того он уже обладал титулом патрикий.

Примерно в 566 или 567 году Бадуарию было приказано собрать армию на Нижнем Дунае (в Мёзии и Малой Скифии), чтобы помочь гепидам в войне против лангобардов. Византийцы выиграли первое сражение, но затем король гепидов Кунимунд в нарушение договоренности отказался вернуть Византии Сирмий. Оставшись без помощи против напавших одновременно на его владения лангобардов и аваров, Кунимунд был побеждён и убит. Должность Бадуария в этой военной кампании неясна: возможно, он был magister militum префектуры Иллирик, magister militum без назначенной области, или же .

В 573 году Бадуарий был направлен императором в Италию, чтобы противостоять лангобардскому завоеванию Апеннинского полуострова. Однако в решающем сражении в 576 году Бадуарий был разбит лангобардами и вскоре после этого умер. Мнение Ш. Диля о том, что Будуарий мог быть первым экзархом Равенны, не поддерживается современными историками.

В браке Бадуария и Аравии, возможно, родилась дочь Фирмина, что засвидетельствовано в датированной 564 годом надписи. Фраза неясна: она содержит греческое слово, которое можно рассматривать как «γενημένη» или «γενόμενη» Аравии. Термин «γενημένη» означает «рождённый от» и заставляет читать фразу как «Фирмина, дочь Аравии», тогда как «γενόμενη» означает «кто стал».  перевёл фразу как «Фирмина, которая стала нянькой Аравии».

Примечания

Ссылки 
 

Военачальники Византии
Военачальники VI века
Куропалаты
Патрикии
Государственные деятели VI века
Династия Юстиниана
Персоналии Византийской Италии VI века